Molekulska formula -{C19H21N5O2}- se može odnositi na:

 CP-135,807
 Pirenzepin